A Perfect Match peut désigner :
 A Perfect Match, un téléfilm de Mel Damski, sorti en 1980 ;
 A Perfect Match, un film de Mo Ji-eun, sorti en 2002.